Фобия:

 Фобия — иррациональный неконтролируемый страх